Gaggl ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Gaggl (* 1959), österreichische Jazzsängerin
 Herbert Gaggl (* 1955), österreichischer Politiker